Beuve de Reims (), vierge, abbesse et sainte chrétienne ; fêtée le 24 avril.
Jacques de Sainte-Beuve (1613-1677), théologien français.
Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804 - 1869), critique littéraire et écrivain français.
Pierre Sainte-Beuve (1819-1855), homme politique français.

Toponymie 
 Sainte-Beuve-en-Rivière, commune de Seine-Maritime, en Normandie.
 Le Caule-Sainte-Beuve, commune de Seine-Maritime, en Normandie.
 Rue Sainte-Beuve, voie du  de Paris
 Boulevard Sainte-Beuve, voie de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)

Homonymie de patronyme